Scorpion de mer peut désigner : 
 la sous-classe des Eurypterida, 
 les poissons appelés rascasses.

en:Sea Scorpion